Oblężenie Krakowa (1260)
 Oblężenie Krakowa (1345)
 Oblężenie Krakowa (1587)
 Oblężenie Krakowa (1655)
 Oblężenie Krakowa (1657)

Zobacz: Bitwa o Kraków